Шантарович — фамилия. Известные носители:
 Шантарович, Виктор Петрович (род. 1938) — учёный-химик, лауреат премии имени В. Г. Хлопина (1977).
 Шантарович, Владимир Владимирович (род.1952) — белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР (1982).